Příjmení Beckovský (odvozeno od názvu Beckov) označuje více různých osobností:

 Jan František Beckovský – český kněz, spisovatel, historik a překladatel
 Pavel Beckovský – slovenský letec a protifašistický bojovník

Externí odkazy